Натуральне число 1229
 1229 рік до нашої ери
 1229 рік нашої ери